Лија (Кулата, 12. јул 1970) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Емилија Божкова Парушкова.

Дискографија

Албуми 
 -{Специална жена}- (1996)
 -{Аз искам така}- (1998)
 -{Бонбон}- (1999)
 -{Ще те мачка}- (2000)
 -{Завинаги заедно}- - са Цондио (2000)
 -{Дяволски чаровник}- (2001)
 -{Блясък и лъжи}- (2003)
 -{Това остава}- (2021)

Спотови

Фолклорни спотови​ 

Рођени 1970.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи